Сафо:

 Сафо (630/612 до н. э. — 572/570 до н. э.) — знаменитая древнегреческая поэтесса.
 (80) Сапфо — астероид, открытый в 1864 году.
 Сафо — фильм производства Ялта-Фильм (Украина), 2008 год.
 «Сафо» — марка советских папирос.